Sal eller SAL kan syfta på:

Sal (rum) – ett stort rum
Society of Antiquaries of London – ett brittiskt lärt samfund som samlar arkeologer, antikvarier och historiker
SAL 9000 – en dator i boken 2010 - Andra rymdodyssén
SAL – den tidigare benämningen på sjukdomen Sars (sjukdom)
S.A.L. – ett f.d. svenskt rederi, se Svenska Amerika Linien
Salträd – ett träd, som växer i södra Asien
Sal – ett smeknamn till fotbollsklubben Salford City FC

Geografi

Jordanien 

 Sāl (ort), Irbid,

Kap Verde 

 Sal, Kap Verde – en ö i Kap Verde

Sverige
Sals församling var en av församling i Skara stift och i Grästorps kommun. Församlingen uppgick 2002 i Flo församling
Sals socken i Västergötland. Ingick i Åse härad, ingår sedan 1971 i Grästorps kommun och motsvarar från 2016 Sals distrikt.

Se även
Salen

Robotskapade Jordanienförgreningar
Robotskapade Kap Verdeförgreningar